5. Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które zostały rozegrane w dniach 20–22 sierpnia 1921 roku w Tallinnie.

W mistrzostwach udział brali mężczyźni startujący w siedemnastu konkurencjach lekkoatletycznych. Najwięcej medali zdobył Aleksander Klumberg (8).

Rezultaty

Przypisy

Bibliografia 
 

1921 w Europie
1921 w lekkoatletyce
1921
Sport w Tallinnie